Demokratische Union ist der Name folgender politischer Bewegungen:
 Demokratische Union (Österreich), eine ehemalige Kleinpartei im besetzten Nachkriegsösterreich
 Demokratische Union (Israel), ein Parteienbündnis in Israel
 Demokratische Union der Ungarn in Rumänien, eine ethnische Sammelpartei in Rumänien
 Demokratische Union des Finnischen Volkes, ein ehemaliges linkes Parteienbündnis in Finnland
 Deutsche Demokratische Union, eine ehemalige linksgerichtete Partei in Deutschland
 Eidgenössisch-Demokratische Union, eine christliche und nationalkonservative Partei in der Schweiz
 Hrvatska demokratska zajednica, eine nationalkonservative Partei in Kroatien
 Nigrische Demokratische Union, eine ehemalige Partei im französischen Überseegebiet Niger
 Soziale Demokratische Union, eine ehemalige antikommunistische sozialdemokratische Partei in Deutschland
 Unia Demokratyczna (deutsch: Demokratische Union), eine ehemalige liberale Partei in Polen
 Unionistische Demokratische Union, eine panarabische Partei in Tunesien